Le Vrai Coupable, film  de Pierre Thévenard avec Philippe Lemaire ;
 Le Vrai Coupable, téléfilm  2006 par Francis Huster.